Arnould est un nom de personne d'origine germanique. Apparu d'abord sous forme de prénom, il est ensuite devenu un patronyme très fréquent en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges sous l'influence d'un saint local.

Étymologie 
Arnould est une variante régionale du Nord et de l'Est de la France de Arnaud, nom de personne d'origine germanique, Arnowald, de arn qui signifie « aigle » et -waldan qui signifie « gouverner ».

Variantes 
 Formes latines anciennes : Arnolfus, Arnulfus, Arnulphus
 Formes médiévales : , Arnolf, Arnolfe, Arnolphe, Arnoulf, Arnoulphe, Arnulf
 Formes plus récentes : , Arnoud, Arnout, 
 Forme alsacienne et allemande : 
 Formes des langues méditerranéennes : Arnoldo, Arnolfo

Popularité du prénom Arnould 
Le prénom Arnould a été popularisé dans les vallées des Hautes-Vosges grâce au saint évêque Arnoul de Metz, qui a passé la fin de sa vie retiré en ermite au Saint-Mont à Saint-Amé dans les Vosges. Ceci est de même ordre que les prénoms Amé et Amet, popularisés dans les vallées des Hautes-Vosges grâce au moine puis saint ermite Amé de Remiremont, premier abbé du monastère du Saint-Mont. Arnould, Amé et Amet sont devenus des patronymes très fréquents dans cette région.

Personnalités portant ce prénom 
 Arnould de Frise occidentale ou Arnould de Gand (951-993), comte en Frise occidentale
 Arnould de Valenciennes  (?-1011), Comte de Valenciennes et comte de Cambrai
 Arnould Berthout (?-1147), seigneur du pays de Malines, avoué de la ville de Malines pour l'église de Liège en 1125
 Arnoul d'Amiens ou Arnould de la Pierre (?-1247), prélat catholique et évêque d'Amiens
 Arnould d'Enghien ou Arnulphus (vers 1227-1295), seigneur de Blaton-Prayaux
 Arnould II d'Enghien, fils du précédent

 Arnould  de Guînes (?-1169), comte de Guines, seigneur de Tornehen
 ...
 Arnould II de Guînes (?-1220), petit-fils du précédent, comte de Guines
 ...
 Arnould III de Guînes (1224-1283), petit-fils du précédent, Comte de Guines, châtelain de Bourbourg, seigneur d'Ardres, seigneur de Tourcoing et d'Alos

  (?-1216)
 Arnould II de Wezemaal ou Arnould II de Wesemael ou Arnould II de Wesemaele (1219-1260/65), fils du précédent, seigneur de Wezemaal et maréchal du duc de Brabant
 Arnould III de Wezemaal ou Arnould de Wesemael ou Arnould de Wesemaele (1232-1291), fils du précédent, seigneur de Wezemaal et maréchal héréditaire du duché de Brabant, croisé de l'ordre des Templiers
 Arnould IV de Wezemaal (?-1302), neveu du précédent
 Arnould V de Wezemaal (?-1317), fils du précédent
 Arnould de Wezemaal (?-1312/13), seigneur de Berg op Zoom
 Arnould de Wesemael (?-1346),  de l'abbaye de Parc

 Arnould de Hornes ou Arnold van Horne  (1339-1389), évêque d'Utrecht et prince-évêque de Liège
 Arnould de Bonnay (?-1385), chevalier, seigneur de Bonnay, de Pougues, Bermieu, Champallement, en Nivernai
 Arnould de Hamal (?-1456), baron, sire de Hamal, de Warfusée, de Seraing et d'Elderen
 Arnould de Scoblas ( musicien, maître de chant et ecclésiastique belge
 Arnould de Vuez (1644-1720) peintre français originaire de Flandre
 Arnould de Saint-Pierre et Saint-Paul (1641-1731), carme déchaux flamand, auteur d'un ouvrage sur la spiritualité érémitique
 Arnould Carangeot (1742-1806), naturaliste et minéralogiste français
 Arnould Humblot-Conté (1776-1845), homme politique, député français de Saône-et-Loire, directeur de la fabrique de crayons Conté
 Arnould Bonneville de Marsangy (1802-1894), magistrat français, précurseur de la criminologie et de pratiques judiciaires modernes
 Arnould Rèche (1838-1890), religieux catholique
 Arnould Locard (1841-1904), naturaliste, malacologiste et géologue français
 Arnould de Bavière (1852-1907), général allemand membre de la maison de Wittelsbach et prince de Bavière
 Arnould Galopin (1863-1934), écrivain et romancier français

Patronyme 

 Arthur Arnould (1833-1895), écrivain, journaliste et communard français  
 Charles Arnould (1847-1904), maire de Reims 
 Claude Arnould, officier et résistant français
 Claude-France Arnould (1953- ), diplomate française, ambassadeur de France en Belgique (2015- )
 Jacques Arnould (1961-), philosophe, historien des sciences et théologien français 
 Dominique Arnould (1966-), coureur cycliste français
 Edmond Arnould (1811-1861), écrivain, poète et professeur d’université français
 Émilie Arnould (1906-), militante sociale chrétienne belge
 Eugène Charles Henri Arnould (1879-1960), général français
 Georg Arnould (1843-1913), peintre allemand
 Georges Arnould, pseudonyme de Georges Arnoux (1870-1948), chansonnier, auteur dramatique et librettiste
 Guillaume Arnould (1979-), joueur français de hockey sur glace  
 Jeanne Arnould-Plessy dite Mademoiselle Plessy (1819-1897), actrice française
 Jérôme Arnould (1985-), boxeur français 
 Léon Arnould (1853-?), mycologue et pharmacien français 
 Henri Arnould (1893-1964), maire de Saint-Quentin 
 Laetitia Arnould (1984- ), romancière française 
 Léon Arnould (1912-1991), député français 
 
 Marcel Arnould (1928-1974), artiste-peintre belge
 Marcel Arnould (1891-1955), homme politique français
 Olivier Arnould (1974-), animateur de radio et comédien voix off belge 
 Paul Arnould (1946-), géographe et biogéographe français 
 Rita Arnould (1914-1943), résistante belge au nazisme
 Sophie Arnould (1740-1802), actrice et cantatrice française 
 Vincent Arnould (1961-), chef cuisinier français

Autre 
Arnould, filiale du groupe Legrand, groupe industriel français de produits et systèmes pour installations électriques

Références

Voir aussi 
 
 
 
 

Prénom masculin
Prénom français
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien